Ку́зинское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Дорогобужского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Кузино.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Усвятское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 93,75 км²
 Расположение: юго-западная часть Дорогобужского района
 Граничило:
 на севере — с Усвятским сельским поселением
 на северо-востоке — с Слойковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Озерищенским сельским поселением
 на юге и юго-западе— с Глинковским районом
 на северо-западе — с Балакиревским сельским поселением
 Крупные реки: Ужа, Трубельня.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 7 населённых пунктов:
 Кузино, деревня
 Выгорь, деревня
 Губино, деревня
 Дежино, деревня
 Долгиново, деревня
 Ивашутино, деревня
 Симоново, деревня

Экономика 
На территории поселения в постсоветские годы существовало сельскохозяйственное предприятие «Память Ленина», позже СПК «Кузино», которое было ликвидировано в конце 2000-х годов.
 В деревне Кузино располагается Кузинская основная школа. Школа была построена в конце 1980-х годов, получила статус средней общеобразовательной и фактически заменила Долгиновскую основную школу. С 2003 года Кузинская СОШ была реорганизована в Кузинскую ООШ
 Магазин.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Дорогобужского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году